Blutige Straße ist der Name folgender Filme:

 Blutige Straße (1955) (Hell on Frisco Bay), US-amerikanischer Film  von  Frank Tuttle 
 Blutige Straße (1971) (Nessuno deve sapere), italienische Fernseh-Miniserie von Mario Landi 
 Blutige Straße (1993) (Deadly Chase), australischer Film von Dee McLachlan 
 Polizeiruf 110: Blutige Straße, Folge von Polizeiruf 110 aus dem Jahr 2011